Szabó Albert (1858–1929) a magyar kultúra mecénása
Szabó Albert (1955) hungarista politikus